SSAP ist die Abkürzung für:

Apucarana Airport 
Source Service Access Point, siehe unter Logical Link Control (LLC)
Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (Auszeichnung, Pahang, Malaysia)

Abkürzung